Limington – parrocchia civile del Somerset (Regno Unito)
Limington – città della Contea di York, Maine (Stati Uniti d'America)